Ahaura (plaats), een dorp in de West Coast van Nieuw-Zeeland
 Ahaura (rivier)